"Trancecore" to określenie stosowane w kręgu szeroko pojętej muzyki elektronicznej na określenie przynajmniej czterech gatunków/podgatunków muzycznych:
 wczesnych utworów w stylistyce freeform hardcore,
 jednej z odmian ekstremalnego hardcore techno,
 UK hardcore – gatunku wywodzącego się z happy hardcore,
 komercyjnej odmiany vocal trance.